Bellegarde kan syfta på bland annat:

 Bellegarde, Gard, fransk kommun i departementet Gard
 Bellegarde, Gers, fransk kommun i departementet Gers
 Bellegarde, Loiret, fransk kommun i departementet Loiret
 Bellegarde, Tarn, fransk kommun i departementet Tarn
 Bellegarde-du-Razès, fransk kommun i departementet Aude
 Bellegarde-en-Diois, fransk kommun i departementet Drôme
 Bellegarde-en-Forez, fransk kommun i departementet Loire
 Bellegarde-en-Marche, fransk kommun i departementet Creuse
 Bellegarde-Poussieu, fransk kommun i departementet Isère
 Bellegarde-Sainte-Marie, fransk kommun i departementet Haute-Garonne
 Bellegarde-sur-Valserine, fransk kommun i departementet Ain
 Sophie Lalive de Bellegarde, grevinna d'Houdetot (1730–1813), fransk adelsdam
 Heinrich von Bellegarde (1757–1845), österrikisk fältmarskalk